Alberto Piccinini (1923-1972), footballeur italien
Alessandro Piccinini (1566-1638), luthiste et compositeur italien
Amelia Piccinini (1917- ), ancienne athlète italienne
Francesca Piccinini (1979- ), joueuse de volley-ball italienne
Gaetano Piccinini (1904-1972), un prêtre italien
Marco Piccinini (1952- ), homme politique monégasque
Niccolò Vito Piccinni (1728-1800), compositeur italien
Patricia Piccinini (1965- ), artiste australienne
Ricardo Piccinini (né en 1949), footballeur guatémaltèque
Sandro Piccinini (1958- ), journaliste, animateur de télévision et commentateur sportif italien

Homonymie de patronyme italien